German Masters 2012 (также известен как 2012 PartyPoker.net German Masters — по названию спонсора, PartyPoker.net) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 1 по 5 февраля 2012 года в Берлине, Германия. Победителем стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Стивена Магуайра со счётом 9:7. Это 23-й рейтинговый титул О'Салливана.

Призовой фонд 

 Победитель: € 50 000 
 Финалист: € 30 000 
 1/2 финала: € 15 000 
 1/4 финала: € 9 000 
 1/8 финала: € 6 000 
 1/16 финала: € 3 750 
 Последний раунд квалификации: € 1 500 
 Высший брейк в основной стадии турнира: € 2 000 
 Общий призовой фонд: € 280 000 + приз за максимальный брейк

Результаты

Уайлд-кард раунд 
Матчи уайлд-кард раунда прошли 1 февраля в Берлине. В них приняли участие восемь победителей квалификации с наиболее низким официальным рейтингом («посевом»), а также восемь приглашённых игроков, не выступающих в мэйн-туре в сезоне 2011/12.

Основной турнир

Финал

Квалификация 

Матчи квалификации прошли с 21 по 25 ноября 2011 года в Академии снукера в Шеффилде.

Предварительная квалификация 

{| class="wikitable" style="font-size: 100%; margin: 1em auto 1em auto;"
|-
! Матч
! width=160|
! Счёт
! width=160|
|-
| align="center" | 1
|  Лаки Ватнани
| align="center" | 2:5
|  Дечават Пумчжаенг
|-
| align="center" | 2
|  Люка Бресель
| align="center" | 5:1
|  Дэниел Уэллс
|}

 Основная квалификация 
 1 раунд 

 Марк Джойс 4:5 Дэвид Грэйс  
 Джек Лисовски 1:5 Сэм Крейги  
 Джо Джогия 4:5 Стюарт Каррингтон  
 Джимми Уайт 5:3 Мэттью Коуч  
 Джимми Робертсон П:отказ Бьёрн Ханевеер 
 Эдриан Ганнэл 5:1 Сэм Бэйрд  
 Эльфи Бёрден 5:2 Скотт Маккензи  
 Барри Пинчес 4:5 Юй Дэлу  
 Роберт Милкинс 5:0 Тянь Пэнфэй  
 Стив Дэвис 5:3 Джо Миара  
 Бен Вулластон 5:1 Род Лоулер  
 Джейми Джонс 5:2 Эндрю Норман  
 Тони Драго 2:5 Адам Уичерд  
 Майк Данн 5:0 Курт Мэфлин  
 Джейми Бёрнетт 5:2 Дечават Пумчжаенг  
 Питер Лайнс 5:2 Саймон Бедфорд  

 Рори Маклауд 5:2 Каспер Филипяк  
 Лю Сун 5:3 Лиам Хайфилд  
 Найджел Бонд 1:5 Эндрю Паджетт  
 Джеймс Уоттана 5:3 Пассакорн Суваннават  
 Лю Чуан 5:3 Иан Маккалох  
 Лян Вэньбо 5:3 Адитъя Мехта  
 Алан Макманус П:отказ Робин Халл  
 Энди Хикс 5:2 Цао Юйпэн  
 Джерард Грин 2:5 Дэвид Моррис  
 Мэттью Селт 4:5 Пол Дэвисон  
 Энтони Хэмилтон 5:3 Дэвид Хоган  
 Джо Свэйл 5:1 Люка Бресель  
 Дэйв Харольд 3:5 Адам Даффи  
 Энтони Макгилл 5:3 Ли Янь  
 Майкл Холт 2:5 Майкл Уайт  
 Сяо Годун 5:3 Дэвид Гилберт 

 2 раунд 
 Дэвид Грэйс 2:5 Сэм Крейги  
 Стюарт Каррингтон 3:5 Джимми Уайт  
 Джимми Робертсон 0:5 Эдриан Ганнэл  
 Эльфи Бёрден 2:5 Юй Дэлу  
 Роберт Милкинс 5:1 Стив Дэвис  
 Бен Вулластон 2:5 Джейми Джонс  
 Адам Уичерд 0:5 Майк Данн  
 Джейми Бёрнетт 3:5 Питер Лайнс  
 Рори Маклауд 3:5 Лю Сун  
 Эндрю Паджетт 1:5 Джеймс Уоттана  
 Лю Чуан 5:3 Лян Вэньбо  
 Алан Макманус 4:5 Энди Хикс  
 Дэвид Моррис 3:5 Пол Дэвисон 
 Энтони Хэмилтон 5:4 Джо Свэйл  
 Адам Даффи 4:5 Энтони Макгилл  
 Майкл Уайт 5:2 Сяо Годун 

 3 раунд 
 Кен Доэрти 5:4 Сэм Крейги  
 Питер Эбдон 5:4 Джимми Уайт  
 Марко Фу 1:5 Эдриан Ганнэл  
 Джейми Коуп 3:5 Юй Дэлу  
 Джо Перри 5:3 Роберт Милкинс  
 Эндрю Хиггинсон 5:2 Джейми Джонс  
 Марк Кинг 3:5 Майк Данн  
 Маркус Кэмпбелл 5:3 Питер Лайнс  
 Фергал О'Брайен 4:5 Лю Сун  
 Стивен Хендри 1:5 Джеймс Уоттана  
 Рики Уолден 5:1 Лю Чуан  
 Барри Хокинс 5:4 Энди Хикс  
 Доминик Дэйл 4:5 Пол Дэвисон  
 Том Форд 5:0 Энтони Хэмилтон  
 Райан Дэй 5:4 Энтони Макгилл  
 Марк Дэвис 5''':2 Майкл Уайт

Сенчури-брейки

Квалификация 
 147 Майк Данн
 143, 100, 100 Майкл Уайт
 137, 102 Джейми Джонс
 137 Адам Даффи
 135 Кен Доэрти
 133 Стюарт Каррингтон
 131, 101 Лю Сун
 126 Дэвид Гилберт
 124, 120 Джимми Уайт
 123 Лян Вэньбо
 122 Пассакорн Суваннават
 121 Адам Уичерд
 120, 115 Райан Дэй
 117, 100 Сяо Годун
 116 Энди Хикс
 112, 108 Джейми Бёрнетт
 112, 101 Марк Дэвис
 111, 107 Энтони Хэмилтон
 111 Марк Джойс
 110 Эндрю Хиггинсон
 109, 100 Юй Дэлу
 104 Энтони Макгилл
 103 Сэм Крейги
 103 Джо Перри
 102 Пол Дэвисон
 102 Джеймс Уоттана

Основной турнир 
 130, 128, 106, 100 Стивен Магуайр
 129 Алистер Картер
 128 Стюарт Бинэм
 128 Шон Мёрфи
 123, 111, 110 Ронни О'Салливан
 113 Барри Хокинс
 111, 104 Марк Селби
 111 Джадд Трамп
 109 Питер Эбдон
 107 Марк Уильямс
 102 Джо Перри
 102 Рики Уолден
 102 Майк Данн
 101 Стивен Ли
 100 Том Форд

Примечания

Ссылки 

 Информация о турнире на World Snooker 

German Open
2012 год в снукере
Международные спортивные соревнования в Берлине